Dialectica ist:

 eine in der Schweiz herausgegebene philosophische Zeitschrift: Dialectica (Zeitschrift)
 ein philosophisches Werk Peter Abaelards: Dialectica (Werk)